Чемпионат мира по стрельбе из лука проводится с 1931 года.

World Archery Championships Events

Чемпионаты 

С 1969 года разыгрывается чемпионат мира в поле, а с 1991 года - также и чемпионат мира  в помещении.

Общий медальный зачёт 
Таблица медалей после Чемпионат мира по стрельбе из лука 2019

Ссылки 
 Сайт Всемирной Федерации Стрельбы из лука (World Archery Federation)

Чемпионаты мира по стрельбе из лука